Helmut Müller (politicus) (1910-1986), Duits politicus
 Helmut Müller (voetballer, 1925) (1925-2006), Duits voetballer
 Helmut Müller (rechter) (1929-2014), Duits rechter
 Helmut Müller (politicus, 1930) (1930-2019), Oost-Duits politicus
 Helmut Müller (politicus, 1931) (1931-2012), Duits politicus
 Helmut Müller (voetballer, 1937) (1937), Oost-Duits voetballer
 Helmut Müller (scheikundige) (1939-2013), Duits scheikundige
 Helmut Müller (voetballer, 1953) (1953), Duits voetballer
 Helmut Müller (bestuurder) (1952), Duits politicus en bestuurder

Zie ook 
Helmut Müller (voetballer) (doorverwijspagina)